Le Versluys Dôme est un hall omnisports situé à Ostende, en province de Flandre-Occidentale, où évolue le club de basket-ball du Filou Oostende, club évoluant en EuroMillions Basketball League.

Événement

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 2006
Salle de basket-ball en Belgique
Équipement sportif dans la province de Flandre-Occidentale
Sport à Ostende
Bâtiment à Ostende